La communauté de communes du Nord-Est Béarn est une communauté de communes française située dans le département des Pyrénées-Atlantiques dans la région Nouvelle-Aquitaine.

Histoire 
La communauté de communes est créée au . Elle est formée par fusion de la communauté de communes du canton de Lembeye en Vic-Bilh, de la communauté de communes du Pays de Morlaàs et de la communauté de communes Ousse-Gabas.

Territoire communautaire

Géographie 
Située au nord-est  du département des Pyrénées-Atlantiques, la communauté de communes du Nord Est Béarn regroupe 73 communes et présente une superficie de .

Composition 
La communauté de communes est composée des  suivantes :

Démographie

Administration

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des intercommunalités des Pyrénées-Atlantiques

Liens externes 

 Site officiel de la communauté de communes

Intercommunalité du Béarn